Эртель () — фамилия немецкого происхождения, также топоним.

 Эртель (дворянский род)
 Эртель (дворянский род, 1844)

Фамилия 
Известные носители:
 Ортелий, Абрахам (ум. 1598; встречается передача фамилии как Эртель) — фламандский географ.
 
 Эртель, Виктор Иванович (1833—1895) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Эртель, Георг (1856—†) — германский писатель.
 Эртель, Евхарий Фердинанд Христиан (1765—1850) — прусский писатель.
 Эртель, Жан-Поль (собственно Пауль Эртель, 1865—1933) — немецкий композитор.
 Эртель, Тома (род. 1989) — французский баскетболист.
 Эртель, Фёдор Фёдорович (1768—1825) — российский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
 Эртель, Филипп Фридрих Вильгельм (1798—1867) — немецкий писатель; пастор.
 Эртель, Христиан Готтфрид (1778—†) — немецкий историк и юрист.

Составные фамилии 
 Шмидт-Эртель, Кармела (1962) — восточногерманская пловчиха.

Топоним 
 Эртель — хутор в Верхнехавском районе Воронежской области.

См. также 
 Эртль

Примечания